«Святой Пантелеймон» или «Пантелеймон» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Пётр Второй».

Описание судна 
Один из девятнадцати парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,57—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,5 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

Корабль был назван в честь победы в Гангутском сражении, которая была одержана  года, в день Святого Пантелеймона.

История службы 
Линейный корабль «Святой Пантелеймон» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл кораблестроитель в звании корабельного подмастерья .

В июле 1741 года в составе отряда кораблей перешёл из Архангельска в Кольский залив, где остался на зимовку в Екатерининской гавани. В июне 1742 года вернулся в Архангельск, откуда  в составе эскадры из десяти судов под общим командованием вице-адмирала П. П. Бредаля вышел для перехода в Балтийское море. В связи с начавшейся русско-шведской войной все корабли эскадры были приведены в боевую готовность.  () и  эскадра попала в сильный шторм у мыса Нордкап, из-за того, что большая часть судов эскадры получила повреждения, вернулась к Кильдюину и была вынуждена была зайти в Екатерининскую гавань для исправления, где и осталась на зимовку. С августа по ноябрь следующего 1743 года во главе отряда под общим командованием капитана полковничьего ранга  совершил переход из Кольского залива в Ревель, а затем в Кронштадт.

В 1744 и 1745 годах принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе, в том числе до Красной Горки, в 1746 году — до Рогервика, а в 1747 и 1748 годах — в Балтийском море. В июне и июле 1749 года находился составе эскадры, перевозившей имущество русского экспедиционного корпуса из Данцига в Ревель. В 1750 и 1751 годах вновь принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе и Балтийском море.

Корабль «Святой Пантелеймон» был разобран Кронштадте в 1756 году.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Святой Пантелеймон» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга В. Ф. Люис;
 капитан полковничьего ранга  (1743 год);
 капитан полковничьего ранга  (1744 и 1746 годы);
 лейтенант майорского ранга  (1745 год);
 капитан полковничьего ранга  (1747—1748 годы);
 капитан полковничьего ранга  (1749—1750 годы);
 капитан 2-го ранга Д. Л. Овцын (до августа 1751 года).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством